Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Wierzbiński − polski muzyk i wykładowca akademicki
 Maciej Wierzbiński − polski oficer
 Maciej Wierzbiński − polski dziennikarz i pisarz
 Stefan Wierzbiński − polski astronom